Skuldkrisen kan avse:

Eurokrisen – den kris som uppstod i början av 2010 till följd av snabbt växande statsskulder[
Greklands skuldkris – den pågående statsskuldskrisen i Grekland 
Skuldkrisen i Latinamerika –  en finanskris i Latinamerika under 1970- och 80-talen
Debatten om USA:s skuldtak (2011) – om förslaget att höja gränsen för landets högsta tillåtna statsskuld
Skuldkrisen (1980-talet) – slog ut flera u-länders ekonomier